Sentimento – em inglês, feeling
Ou ainda:
The Feeling – banda inglesa de rock
"Feelings" – canção de Morris Albert
"Feelings" – canção de Maroon 5

Desambiguação